

Cinema
 Wakefield - Nascosto nell'ombra (Wakefield) – film del 2016 diretto da Robin Swicord

Geografia 
Canada
 Wakefield – villaggio del Québec
Giamaica
 Wakefield – città nella Parrocchia civile di Trelawny
Regno Unito
 Wakefield – capoluogo del West Yorkshire
 City of Wakefield – distretto metropolitano del West Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Wakefield – città della contea di Clay, Kansas
 Wakefield – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Wakefield – città della contea di Gogebic, Michigan
 Wakefield – township della contea di Gogebic, Michigan
 Wakefield – città della contea di Dixon, Nebraska
 Wakefield – comune della contea di Carroll, New Hampshire
 Wakefield – census-designated place della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Wakefield – capoluogo della contea di Washington, Rhode Island
 Wakefield – città della contea di Sussex, Virginia

Letteratura 
 Wakefield – racconto di Nathaniel Hawthorne del 1835
 Il vicario di Wakefield – romanzo di Oliver Goldsmith del 1766

Musica 
 Wakefield – gruppo musicale rock statunitense

Persone 
 Andre Wakefield – ex cestista statunitense
 Andrew Wakefield – ex medico e ricercatore inglese
 Charlotte Wakefield – attrice e cantante inglese
 Edward Gibbon Wakefield – politico britannico
 Fred Wakefield – giocatore di football americano statunitense
 James Wakefield – politico statunitense
 Jennifer Wakefield – hockeista su ghiaccio canadese
 Myles Wakefield – ex tennista sudafricano
 Rhys Wakefield – attore australiano
 Wavell Wakefield – rugbista inglese